Топорнино – название населённых пунктов.

Россия

Башкортостан 

 Топорнино – название села Кушнаренково до 1936 года.

Ульяновская область 

 Топорнино – село в Николаевском районе.